Андре́й Влади́мирович Но́виков:
 Новиков, Андрей Владимирович (1902—1985) — Герой Советского Союза.
 Новиков, Андрей Владимирович (род. 1966) — российский журналист и правозащитник, диссидент.